Compagni, famiglia di Firenze
 Dino Compagni, politico e scrittore italiano
 Palazzo Compagni, palazzo di Firenze
 Carlo Bon Compagni di Mombello, politico italiano
 I compagni, film di Mario Monicelli
 Compagni del profeta Maometto
 Compagni – consiglieri e compagni per re dell'antico Regno di Macedonia, detti anche Eteri (in greco antico hetaîroi)
 Compagni – personaggi della serie televisiva Doctor Who

Pagine correlate 
 Compagni di scuola